Los sículos puede referirse a:

El pueblo sículo que habitó Sicilia previo a la colonización griega de la isla
El pueblo sículo de habla húngara que habita en Transilvania.